Большая Ерыкса — деревня в Граховском районе Удмуртии, на реке Ерыкса. Входит в состав Новогорского сельского поселения.

История 
По итогам десятой ревизии в 1859 году в 65 дворах деревни проживало 455 жителей и работала водяная мельница. С 1913 по 1934 годы в селе действовала Николаевская церковь, которая была закрыта 10 июня 1934 года.

До 1921 года село входило в состав Новогорской волости Елабужского уезда (с 1921 года — Можгинского). С 1924 года в составе Новогорского сельсовета Граховской волости, но уже в следующем 1925 году Новогорский сельсовет разукрупнён и образован Большеерыксинский сельсовет, административный которого размещён в деревне. Большеерыксинский сельсовет работал до 1932 года и был упразднён, деревня отошла к вновь образованному Мари-Возжайскому сельсовету. В 1959 году Мари-Возжайский сельсовет был ликвидирован и присоединён к Новогорскому сельсовету.

В 2004 году Новогорский сельсовет преобразован в Новогорское сельское поселение.

Объекты социальной сферы 
 Большеерыксинская начальная школа
 Большеерыксинский фельдшерско-акушерский пункт
 Большеерыксинский детский сад
 Большеерыксинский сельский клуб

Улицы 
 улица Гагарина
 Полевой переулок
 Школьная улица

Примечания 

Населённые пункты Граховского района